Bachisio Raimondo Motzo – storico e filologo italiano
 Cecilia Motzo Dentice d'Accadia – pedagogista, scrittrice e filosofa italiana
 Giovanni Motzo – giurista e accademico italiano
 Leonardo Motzo – generale italiano
 Romano Augusto Motzo – poeta, insegnante e attore italiano